la Gazeta Wyborcza est un journal polonais fondé en 1989 ;
 la Gazeta est un autre journal polonais ;
 Gazeta est une contrée située dans la province d’Alava, dans la Communauté autonome basque en Espagne ;
 Gazeta est un quartier d’Elorrio, dans la Communauté autonome basque en Espagne.